Die Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1990/91 war die 60. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer, seit 1990 innerhalb der CSFR. Die Saison begann am 19. August 1990 und endete am 16. Juni 1991.

Meister wurde Titelverteidiger Sparta Prag.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Sparta ČKD Prag wurde umbenannt in Sparta Prag
 Bohemians ČKD Prag wurde umbenannt in Bohemians Prag 1905
 Inter Slovnaft Bratislava löste sich aus der Fusion Inter Slovnaft ZŤS Petržalka
 Slovan ChZJD Bratislava wurde umbenannt in ŠK Slovan Bratislava
 Roter Stern Cheb wurde umbenannt in SKP Union Cheb
 Plastika Nitra wurde umbenannt in FC Nitra
 TJ Tatran Prešov wurde umbenannt in TJ Tatran Agro Prešov

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1990/91
Fußballsaison 1990/91